Bushwhacker, guérillero de la guerre d'indépendance des États-Unis et de la guerre de Sécession

 Bushwhacker, personnage de comics

 The Bushwhackers, un film australien sorti en 1925.
 La Hyène du Missouri (The Bushwhackers), un film américain sorti en 1952.
 The Bushwhacker, un film américain sorti en 1968.
 The Bushwhackers, une équipe néo-zélandaise de catch professionnel.
 The Bushwhackers, un groupe australien de musique country.